Шиловичи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Шиловичи — деревня в Чечерском районе Гомельской области.
 Шиловичи — агрогородок в Волковысском районе Гродненской области.
 Шиловичи — агрогородок в Вилейском районе Минской области.
 Шиловичи — деревня в Белыничском районе Могилёвской области.

Россия 
 Шиловичи — деревня в Духовщинском районе Смоленской области.

Украина 
 Шиловичи — село в Ичнянском районе Черниговской области.